Il singolare del Newsweek Champions Cup and the State Farm Evert Cup 1995 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour 1995.

Pete Sampras era il detentore del titolo e ha battuto in finale 7–5, 6–3, 7–5, Andre Agassi.

Teste di serie

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Newsweek Champions Cup and the State Farm Evert Cup 1995
ATP Tour 1995